Моршанский историко-художественный музей — музей в Моршанске Тамбовской области. Филиал Тамбовского областного краеведческого музея.

История создания и развития
Основан в 1918 году археологом-самоучкой, художником и краеведом Петром Петровичем Ивановым (род. 29 мая 1886 года - ум. 12 сентября 1942 года) в бывшем магазине верхней одежды купцов Кавериных, который размещался в одном из лучших зданий города. С 1912 года Иванов стал ходатайствовать об открытии музея в Моршанске, но осуществить мечту ему удалось лишь 6 лет спустя. Дата основания музея 13 апреля 1918 года. Постановление о создании Моршанского музея было принято на заседании уездного исполкома Моршанска. Октябрьская социалистическая революция способствовала тому, что часть имущества дворянских усадеб была передана народному историко-археологическому музею. Это был первый уездный провинциальный музей, открытый в первый год советской власти. С 1925 года здание полностью отдано под музей.

В 2008 году была начата реставрация начавшего разрушаться здания. С 2014 года, когда экспозицию закрыли для посещения, сотрудники музейного учреждения участвовали в различных выставочных проектах. В июне 2021 года после продолжительной масштабной реконструкции состоялось торжественное открытие музея, ставшего центром городского туристического притяжения.

Описание 
Иванов П. П. открыл музей на основе своей коллекции, которую он собирал в течение 15 лет. Его фонды поначалу насчитывали более 2000 предметов из личного собрания Петра Петровича и лишь 144 предмета были переданы различными лицами и организациями.

После того, как музей занял всё здание в 1925 году, коллекции и экспонаты были размещены по отделам: археологический, старинное оружие, этнографический, нумизматика, церковно-историческая утварь, промышленность. Первоначальная экспозиция имела кунст-камерный характер, а профиль музея был историко-археологическим. Художественный отдел был открыт в 1926 году. Произведения искусства для открытого отдела передавали граждане в дар. Жители города и со соседних селений принимали активное участие в развитии музея.

С 1941 года музей получил краеведческое направление.

В 1950 году сотрудниками музея было положено начало сбору этнографического материала в научно-исследовательских экспедициях.

В 1993 году Моршанский музей получил статус историко-художественного музея.

Сотрудники музея проводят научно-просветительские мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне для средних общеобразовательных школ. Также музеем в школах организовываются мероприятия «Музей и православная культура».

При музее действует историко-культурный клуб "Олимп", организованный в 2006 году. Инициатор создания клуба - городской отдел культуры.

В 2014 году была выпущена переписка основателя музея Петра Петровича Иванова в виде сборника документов из архивной коллекции "Письма всегда не оставляю без ответов...".

Коллекции 
В музее хранится множество тысяч экспонатов. Работают отделы — современного общества, художественный, выставочный зал и зал древнерусского искусства. В состав музея входят художественный и палеонтологический отделы, отдел советского периода истории и отдел «Дореволюционное прошлое Моршанского края». Представлены коллекции древнемордовских могильников VIII—XI веков, которые были собраны П. П. Ивановым на раскопках в 1927-1937 годах. В музее размещена вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры. Она представлена более 70 произведениями XVII-XVIII веков, выставочным залом и залом древнерусского искусства.

В музее выставлены экспозиции «История г. Моршанска», «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Герои Советского Союза – наши земляки» и другие.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фоторепортаж из Моршанского музея
 Улица 2-я базарная (Советская)
 Моршанский краеведческий музей
 Моршанский историко-художественный музей

Примечания 

Историко-краеведческие музеи России
Художественные музеи России
Музеи Тамбовской области
Моршанск
Краеведческие музеи России
Историко-художественные музеи